Лаврино́вич — фамилия.

Известные носители 
 Лавринович, Александр Владимирович (род. 1956) — украинский политик и государственный деятель.
 Лавринович, Альберт Фомич (1918—2004) — советский тренер по боксу, преподаватель.
 Лавринович, Андрей Николаевич (род. 1976) — российский сидячий волейболист.
 Лавринович, Владимир Степанович (1913—1945) — Герой Советского Союза.
 Лавринович, Дариуш (род. 1979) — литовский баскетболист, брат-близнец Кшиштофа.
 Лавринович, Кшиштоф (род. 1979) — литовский баскетболист, брат-близнец Дариуша.
 Лавринович, Людмила Викторовна — актриса театра, заслуженная артистка России (1993).
 Лавринович, Михаил Фёдорович (1929—2008) — советский и белорусский хозяйственный деятель.
 Лавринович, Павел Иосифович (1908—1974) — советский военный деятель, Генерал-майор (1958 год).
 Лавринович, Эдуард Викторович (1909—1982) — Герой Советского Союза.
 Лавринович, Юлиан Наумович (1869—1922) — русский писатель и публицист.